Иван Петрович Герасев (27 марта 1898— 11 мая 1974) — советский военачальник, генерал-майор (20.12.1942).

Биография 
Родился 27 марта 1898 года,  в селе Наследничье, ныне в Аделинском сельском поселении в Шиловском районе Рязанской области. Русский.

В РККА с ноября 1918 года. Участник Гражданской войны.

После войны продолжил службу в армии.

В 1939 - 1940 гг. участвует в советско-финляндской войне.

С мая по октябрь 1940 года- полковник Герасев начальник штаба 49-й стрелковой дивизии.

В начале Великой Отечественной войны — заместитель начальника оперативного отдела Карельского фронта.

20 декабря 1942 года Герасеву присвоено звание генерал-майор.

с 18 августа 1943 по 21 августа 1945 — начальник штаба 14-й армии, член ВКП(б) с 1944 года.

В марте 1947 года назначен врид. начальника штаба Беломорского ВО.

В мае 1947 года освобожден от должности начальника штаба Беломорского ВО.

В ноябре 1948 года на него было временно возложено исполнение обязанностей по воинской должности (ВрИД) начальника штаба Беломорского ВО.

В ноябре 1948 года генерал-майор Герасев освобождён от должности начальника штаба Беломорского ВО.

Уволен в запас в 1956 году.

Скончался 11 мая 1974 года, в Воронеже.

Награды 
СССР
 орден Ленина (21.02.1945)
 три ордена Красного Знамени (22.02.1943, 03.11.1944, 20.06.1949)
 орден Кутузова I степени (02.11.1944) 
 медали в.т.ч.:
 «XX лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии» (1938)
 «За оборону Советского Заполярья»
 «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
Других государств
 Командор со звездой ордена Святого Олафа (Норвегия)

Ссылки 
 Общедоступный электронный банк документов «Подвиг Народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Страницы российской истории

Примечания 

Участники Гражданской войны в России (красные)
Участники советско-финляндской войны (1939—1940)
Начальники штабов в Великой Отечественной войне
Члены КПСС
Похороненные в Воронеже